Поляриметрия —  методы физических исследований, основанные на измерении степени поляризации света и угла поворота плоскости поляризации света при прохождении его через оптически активные вещества. Угол поворота в растворах зависит от их концентрации; поэтому поляриметрия широко применяется для измерения концентрации оптически активных веществ.

Методы исследования излучения, основанные на измерении:
 степени поляризации излучения (света, радиоволн)
 оптической активности веществ или их растворов

Поляриметрия используется для исследования излучений, а также в аналитической и структурной химии.

Теория поляриметрии 
Оптическая активность веществ очень чувствительна к изменениям пространственной структуры молекул и к межмолекулярному взаимодействию.

Поляризуемость атомов, ионов и молекул определяет степень межмолекулярного взаимодействия и его влияние на оптическую активность среды.

Поляриметрия даёт ценную информацию о природе заместителей в органических молекулах, о строении комплексных неорганических соединений.

Исследование оптической активности веществ 

С помощью оптических поляриметров определяют величину вращения плоскости поляризации света при прохождении его через оптически активные среды (твёрдые вещества или растворы).

Поляриметрия широко применяется в аналитической химии для быстрого измерения концентрации оптически активных веществ (см. Сахариметрия), для идентификации эфирных масел и в других исследованиях.
 Величина оптического вращения в растворах зависит от их концентрации и специфических свойств оптически активных веществ.
 Измерение вращательной дисперсии света (спектрополяриметрия, определение угла вращения при изменении длины волны света позволяет изучать строение веществ).

См. также 
 Оптически активные вещества
 Поляриметр
 Фотоупругость

Литература 
 Волькенштейн М. В., Молекулярная оптика, М.-Л., 1951
 Джерасси К., Дисперсия оптического вращения, пер. с англ., М., 1962
 Терентьев А. П., Органический анализ, М., 1966

Аналитическая химия
Поляризация